René Thomas, (1886-1975), francia autóversenyző
 René Thomas, (1927-1975), belga zenész
 René Thomas, belga tudós
 René Thomas, francia sportlövő